Tadeusz Wieczorek (1922–1988) – polski górnik i polityk
 Tadeusz Wieczorek (ur. 1934) – polski pedagog i historyk wychowania, prof. dr hab.
 Tadeusz Wieczorek (ur. 1937) – polski aktor teatralny i filmowy
 Tadeusz Wieczorek (1938–2016) – polski aktor teatralny i filmowy
 Tadeusz Wieczorek – polski informatyk, prof. dr hab.